Кастелло () — название нескольких географических пунктов.

Топонимы 
 Кастелло — название одного из районов Венеции.
 Кастелло — название пригорода Флоренции (ныне в черте города).

Составные названия 
 Аличе-Кастелло — город в Италии, расположен в регионе Пьемонт, подчинён административному центру Верчелли.
 Ачи-Кастелло — город в Италии, расположен в регионе Сицилия, подчинён административному центру Катания.
 Бельмонте-Кастелло — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио, в провинции Фрозиноне.
 Диано-Кастелло — коммуна в Италии, располагается в регионе Лигурия, в провинции Империя.
 Кастелло-д’Агонья — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Павия.
 Кастелло-д’Арджиле — коммуна в Италии, располагается в регионе Эмилия-Романья, в провинции Болонья.
 Кастелло-дель-Аккуа — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Сондрио.
 Кастелло-дель-Матезе — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Казерта.
 Кастелло-ди-Амороса — замок в стиле XIII века недалеко от города Калистога, в округе Напа, штат Калифорния, США.
 Кастелло-ди-Анноне — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Асти.
 Кастелло-ди-Брианца — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Лекко.
 Кастелло-ди-Годего — коммуна в Италии, располагается в регионе Венето, подчиняется административному центру Тревизо.
 Кастелло-ди-Ростино — коммуна во Франции, находится в регионе Корсика.
 Кастелло-ди-Серравале — бывшая коммуна в Италии, располагается в регионе Эмилия-Романья, подчиняется административному центру Болонья.
 Кастелло-ди-Чистерна — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Неаполь.
 Кастелло-Кабьяльо — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Варезе.
 Кастелло-Маниаче — замок в Сиракузе на Сицилии, закрывающий вход в городскую гавань.
 Кастелло-Молина-ди-Фьемме — коммуна в Италии, располагается в регионе Трентино — Альто-Адидже, подчиняется административному центру Тренто.
 Кастелло-Тезино — коммуна в Италии, располагается в регионе Трентино — Альто-Адидже, в провинции Тренто.
 Лаино-Кастелло — коммуна в Италии, располагается в регионе Калабрия, подчиняется административному центру Козенца.
 Монастероло-дель-Кастелло — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Бергамо.
 Монте-Кастелло-ди-Вибио — коммуна в Италии, располагается в регионе Умбрия, подчиняется административному центру Перуджа.
 Оледжо-Кастелло — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Новара.
 
 Торано-Кастелло — коммуна в Италии, располагается в регионе Калабрия, подчиняется административному центру Козенца.
 Фаньяно-Кастелло — коммуна в Италии, располагается в регионе Калабрия, подчиняется административному центру Козенца.
 Черрето-Кастелло — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Бьелла.
 Читта-ди-Кастелло — город и коммуна в итальянском регионе Умбрия в провинции Перуджа.

Прочее 
 Бло Кастелло — голубой сыр из коровьего молока, созданный в 1960-х годах в Дании.
 Мастер Читта ди Кастелло (работал в Сиене в 1290—1320) — итальянский художник.

См. также 
 Костелло